Le nom d’Afzelius est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Adam Afzelius (1750-1837), naturaliste suédois ;
 Arvid August Afzelius (1785-1871), poète et historien suédois ;
 Björn Afzelius (1947-1999), musicien suédois ;
 Johan Afzelius (1753-1837), chimiste suédois ;
 Per von Afzelius (1760-1843), médecin suédois.

Homonymie de patronyme suédois